Halalaimus (N.) longicaudatus är en rundmaskart. Halalaimus (N.) longicaudatus ingår i släktet Halalaimus, och familjen Oxystominidae. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Rundmaskar
Halalaimus